Vrbovec Samoborski je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 3,1 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 271 stanovnika te 81 obiteljskih kućanstava prema ppopisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor